Gnaeus Cornelius Lentulus ist der Name folgender Personen:

 Gnaeus Cornelius Lentulus (Konsul 201 v. Chr.) († 184 v. Chr.), römischer Senator, Politiker und Militär, Konsul 201 v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Lentulus (Konsul 146 v. Chr.), römischer Senator und Politiker, Konsul 146 v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Lentulus (Konsul 97 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 97 v. Chr.

 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus († ~55 v. Chr.), römischer Senator, Militär und Politiker, Konsul 56 v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Lentulus (Konsul 18 v. Chr.), römischer Politiker und Senator, Konsul 18 v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Lentulus Augur († 25), römischer Politiker und Senator, Konsul 14 v. Chr.